Лос Фогонес има више значења:

 Лос Фогонес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Фогонес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику